Altstätten-Berneck-Bahn steht für:
 die frühere Bezeichnung der Rheintalischen Strassenbahnen
 die von den ersteren betriebene ehemalige Strassenbahn Altstätten–Berneck